Osso piramidal
Pirâmide